Paul von Griechenland bezeichnet folgende Personen:

 Paul (Griechenland) (1901–1964), König von Griechenland
 Paul von Griechenland (1967) (* 1967), Kronprinz von Griechenland im Exil